Vitus Bering, ontdekkingsreiziger die, vanuit Siberië, Alaska ontdekte

 Topografische namen, genoemd naar de ontdekkingsreiziger:
 Beringzee 
 Beringstraat
 Beringgletsjer, Alaska
 Beringeiland ook genoemd Imarpikeiland
 Beringlandbrug, ook genoemd Beringia

 Overig:
 Vitus Bering (schip, 2012), een platformbevoorradingsschip dat in water bedekt met 1,7 meter dik ijs kan functioneren

 Gelijkluidend:
 Emil Adolf von Behring